Il Campionato europeo FIBA dei piccoli stati è un torneo biennale di pallacanestro organizzato dalla FIBA Europe. Vi partecipano le nazionali europee minori che non prendono parte alle qualificazioni per l'Eurobasket.

È stato introdotto nel 1988, con il nome di Promotion Cup: da allora si è giocato regolarmente ogni due anni. Nel 2007 è stato ufficialmente rinominato EuroBasket Divisione C. Quando, nel 2012, la FIBA Europe ha cancellato il sistema delle divisioni, ha assunto l'attuale denominazione. Momentaneamente la nazione con più medaglie vinte è Andorra che si iscrisse alle qualificazioni per Eurobasket 2013,in cui arrivò ultima con 0 punti.

Albo d'oro

Medagliere per nazioni 
Dati aggiornati all'edizione 2018.

Dettagli sui piazzamenti 
Dati aggiornati all'edizione 2021.

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Campionato europeo FIBA dei piccoli stati